Regione di Mandoul – regione del Ciad
Dipartimento di Mandoul Occidentale – dipartimento del Ciad
Dipartimento di Mandoul Orientale – dipartimento del Ciad